Slovo organologie má více významů:

 organologie (věda o hudebních nástrojích) 
 etnoorganologie
 organologie (nauka o varhanách) – vědní disciplína zabývající se varhanami a varhanářstvím.
 organologie (biologie) – vědní obor zkoumající stavbu orgánů rostlin a živočichů.
 organologie – původní název frenologie používaný Franzem Josephem Gallem

Externí odkazy